

Geografia 
 Francia
 Goas – comune nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania
 Lamothe-Goas – comune nel dipartimento del Gers nella regione dell'Occitania

Persone 
 Edgardo Goás – pallavolista portoricano
 Urko Rafael Pardo Goas – ex calciatore spagnolo naturalizzato cipriota